L'Aigle sportif de Téboulba est un club tunisien de handball fondé en 1947 à Téboulba.

Club de handball en Tunisie
Club sportif fondé en 1947